Джей Гортер (; родился 30 мая 2000 года, Пюрмеренд, Нидерланды) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Аякс», выступающий на правах аренды за шотландский «Абердин».

Клубная карьера 
Джей Гортер является воспитанником «Гоу Эхед Иглз». В январе 2020 года из-за проблем с поведением был отстранён до конца сезона. За клуб дебютировал в матче против «Дордрехта», где отстоял насухо. Матч с «Йонг ПСВ» пропустил из-за коронавируса. Всего за клуб сыграл 40 матчей, где пропустил 25 мячей и сыграл 26 матчей на ноль.

В июне 2021 года перешёл в амстердамский «Аякс», подписав с клубом контракт на четыре года. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 1 млн. евро. За «Йонг Аякс» дебютировал в матче против АДО Ден Хааг. Из-за неизвестного повреждения пропустил 13 дней. За «Аякс» дебютировал в Кубке Нидерландов против «Эксельсиор Масслёйс». Из-за повреждения пальца пропустил 34 дня. В чемпионате дебютировал 15 мая 2022 года в матче против клуба «Витесс».

31 января 2023 года перешёл на правах аренды в шотландский «Абердин» до конца сезона 2022/23. Дебют в клубе состоялся 4 февраля в матче против «Мотеруэлла». Свой первый сухой матч сыграл против «Ливингстон».

Карьера в сборной 
За молодёжную сборную Нидерландов дебютировал в матче против Уэльса.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 2021/22
 Финалист Кубка Нидерландов: 2021/22
 Финалист Суперкубка Нидерландов: 2021, 2022

Примечания

Ссылки 
 Карьера Джея Гортера на vi.nl
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Абердин»